Ґарц () — має кілька значень:
 Ґарц () — місто в Німеччині, у землі Мекленбург-Передня Померанія, на півдні острова Рюґен.
 Ґарц () — громада в Німеччині, у землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Ґрос-Ґарц () — громада в Німеччині, у землі  Саксонія-Ангальт.
 Ґарц — район міста Гафельберґ, у землі Саксонія-Ангальт.

Див. також 
 Гарц